Kloster du Val steht für Klöster in Frankreich:
 Kloster Notre-Dame du Val, Gemeinde Mériel im Département Val-d’Oise, Region Île-de-France
 Kloster Le Val-Chrétien, Gemeinde Bruyères-sur-Fère, Département Aisne
 Kloster Val-Richer, Calvados